Le soc est une pièce tranchant la terre sur une charrue.

SOC peut désigner :
 Service officiel de contrôle et de certification, chargé du contrôle et de la certification des semences en France ;
 Syndrome oral croisé, une réaction allergique croisée entre certains produits alimentaires ;
 SO Cholet, une équipe de football de Cholet ;
  ;
 Un membre de l'ordre cistercien, ordre monastique catholique (également s.o.c., abréviation de , c'est-à-dire le Saint ordre de Cîteaux) ;
 , une société militaire privée faisant partie du groupe  ;
 Le groupe Socialiste et apparentés, un groupe parlementaire du Sénat français.
 En informatique :
 , un centre de gestion de sécurité des systèmes d'information, 
 Séparation des préoccupations, de l'anglais  (SoC), un principe de conception en informatique,
 Système sur une puce, de l'anglais  (SoC), un système complet embarqué sur une seule puce (circuit intégré).
 Au cinéma :
 Southern Oil Compagny, la compagnie pétrolière du film Le Salaire de la peur.
Soc. est une abréviation signifiant :
 Chambre sociale de la Cour de cassation française.